Усть-Каменого́рская кре́пость (до 1804 года — Усть-Каменная крепость) — сторожевое укрепление Иртышской линии. Находится в Усть-Каменогорске (ныне — восток Казахстана).

История 
В 1719 году Пётр I направил очередной отряд для отыскания золота Яркенда. Во главе новой экспедиции стоял майор Иван Михайлович Лихарев.

20 августа 1720 года у устья реки Ульбы Лихарев отдал приказ о закладке оборонительных сооружений.

Так у Российской империи появилась крепость Усть-Каменная, крайняя южная оконечность Иртышской укреплённой линии. И. М. Лихарев оставил гарнизон из 363 человек и назначил комендантом новой крепости подполковника Ступина, возглавившего строительство крепости, руководил которым инженер Летранже. Первыми усть-каменогорцами были солдаты и офицеры Колывановского драгунского полка.

Четырёхугольная деревянная крепость занимала площадь около гектара, была обнесена частоколом и окружена высокими валами. На территории крепости находились казармы для солдат, военный госпиталь, квартиры военачальников, различные кладовые и отделение каторжной тюрьмы.

Крепость пережила не один крупный пожар. После одного из них в 1766 году была отстроена большая каменная крепость, обнесённая каменным валом и рвами.

С 1745 года Усть-Каменогорская крепость входила в состав Сибирской губернии.

В 1804 году в связи с ростом числа жителей и строительством домов вблизи крепости произошло переименование крепости Усть-Каменной в город Усть-Каменогорск.

27 ноября 1879 года крепость была снята с военного баланса и передана городу.

После революции 1917 года крепость получила название «Сибирский Шлиссельбург».

Остатки крепостного вала сохранились в Усть-Каменогорске до сих пор. Прямо за валом находится следственный изолятор, с другой стороны вала - Андреевский кафедральный собор.

В массовой культуре 
Усть-Каменогорская крепость описывается в приключенческом романе Николая Ивановича Анова «Пропавший брат» (1941). Действия нескольких глав романа происходят в Усть-Каменогорской крепости.

Примечания

Литература 
 Княжецкая Е. А. Когда был основан Усть-Каменогорск // Известия ВГО. 1969. № 1.

Ссылки 
 На страже рубежей сибирских

Крепости Казахстана
Крепости Российской империи
Крепости, построенные в XVIII веке
История Сибири
Здания и сооружения, построенные в 1720 году
Здания и сооружения Усть-Каменогорска
Появились в XVIII веке в Казахстане